Antonio Calvache : 

 Antonio Calvache (1896-1984), photographe ; 
 Antonio Calvache, directeur de la photographie.